Траянополь, Трайянополис — название древних городов:

  — город во Фракии.
 Траянополь или Селинунт (Киликия) — город в Киликии.
  — город во Фригии.